Plaats in Indonesië
 Sidowayah (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sidowayah (Pancur), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sidowayah (Polanharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sidowayah (Beji), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sidowayah (Panekan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java